Бустарвьехо () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Página oficial del Ayuntamiento de Bustarviejo 
 Blog de los vecinos de Bustarviejo. Cultura, opinión, etc.
 Bustarviejo en www.sierranorte.com 
 Predicción meteorológica para Bustarviejo

Муниципалитеты Мадрида